Mai ou MAI (en majuscules) est un nom commun ou un propre ou un sigle ou un acronyme ou un code qui peut désigner :

Calendrier 
Mai (nom commun sans majuscule) est le cinquième mois des calendriers grégorien et julien.

Une orthographe ancienne, ou en anglais, est may, notamment pour les mays de Notre-Dame, tableaux offerts au début du mois de mai.

Littérature 
Mai est un poème de Guillaume Apollinaire.

Prénom ou patronyme 
Mai est un prénom féminin, d'étymologie hébraïque signifiant "Aimée", dérivé de , fêté principalement le 15 août et accessoirement le 26 août.

Mai peut être aussi un patronyme (cf. infra).

Personnalités portant ce prénom 
 Mai est une chanteuse japonaise de J-pop ; aussi connue sous le nom de Ruppina.
 Mai Nakahara, doubleuse et chanteuse japonaise.
 Mai Satoda, chanteuse et idole japonaise.

Personnalités portant ce patronyme 
 Omai ou Mai, né à Raiatea vers 1751, mort à Huahine en 1779, était un tohunga connu pour avoir accompagné l'une des expéditions du capitaine James Cook.
 Angelo Mai, cardinal italien du 
 Volker Mai (1966-) est un athlète allemand

Sigle ou acronyme ou code 
Le sigle ou acronyme ou code M.A.I. ou MAI peut faire référence à :
 Montréal, arts interculturels, organisme culturel pluridisciplinaire de Montréal,
 Multilateral Agreement on Investment ou Accord multilatéral sur l'investissement,
 L'aéroport de Mangochi, dans le district de Mangochi au Malawi, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Mutuelle des agents des impôts, une mutuelle de la fonction publique,
 Music Academy International, un centre de formation musicale à Nancy,
 mai, code du maïthili, une langue parlée dans l'Himalaya,
 Myanmar Airways International, une compagnie aérienne birmane.
 Mission de l'adoption internationale, autorité centrale prévue par la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

 Management des Achats Internationaux, un diplôme de niveau Master délivré par la Kedge Business School.

Toponyme

Odonymes 
Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, de pays ou régions francophones, contiennent le nom de ce mois en français.

Quartier, lieu-dit, écart 
 Belle de Mai, quartier de la ville française de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA.

Références et localisations

Références

Géolocalisations

Voir aussi

Articles connexes 
 Arbre de mai
 Mai 68

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Code